Луис Енсинас Хонсон има више значења:

 Луис Енсинас Хонсон (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Луис Енсинас Хонсон (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику